Montdésert ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Mondésert (1906–1990), französischer Theologe
 Michel Mondésert (1916–2009), Weihbischof in Grenoble-Vienne